Schadl János (1845–1913) gazdasági akadémiai tanár
 Schadl János (1892–1944) festőművész, grafikus, zenetanár